Saint-Léonard – gmina w kantonie Valais
Miejscowości we Francji:
 Saint-Léonard – miasto w regionie Górna Normandia
 Saint-Léonard – miasto w regionie Szampania-Ardeny
 Saint-Léonard – miasto w regionie Lotaryngia
 Saint-Léonard – miasto w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Léonard – miasto w regionie Nord-Pas-de-Calais
Miejscowości w Kanadzie:
 Saint-Léonard – miasto w prowincji Nowy Brunszwik
 Saint-Léonard – dzielnica Montrealu